Het tennistoernooi Australian Open werd in 2004 bij de mannen voor de 92e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Rus Marat Safin met 7-6, 6-4 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2004, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2004